Виктор Афанасьевич Рябин (6 августа 1934 года, Свердловск, РСФСР, СССР — 11 сентября 1996 года, Екатеринбург, Россия) — советский и российский , член-корреспондент АН СССР (1991), член-корреспондент РАН (1992).

Биография 

Родился 6 августа 1934 года в Свердловске.

В 1957 году окончил Уральский политехнический институт.

С 1957 по 1962 годы — работал в НИИ «Уралгипрохим».

С 1962 года и до конца жизни — работал в Уральском научно-исследовательском химическом институте (НПО «Кристалл»): с 1969 года — директор института.

В 1972 году — защитил докторскую диссертацию, в 1980 году — присвоено учёное звание профессора.

В 1991 году — избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 году — стал членом-корреспондентом РАН.

Умер 11 сентября 1996 года в Екатеринбурге. Похоронен на Северном кладбище.

Научная деятельность 

Специалист в области физикохимии водных и безводных систем.

Вел исследования в области изучения неорганических материалов, изучения физико-химических и технологических водных и безводных солевых, оксидных и бескислородных систем, содержащих хром, бор, алюминий, железо, магний, кальций, фтор с целью создания материалов с заданными свойствами и методов их производства.

Автор более 500 печатных работ, в том числе 2 монографий.

Имеет 200 авторских свидетельств на изобретения.

Награды 
 Государственная премия СССР (в составе группы, за 1983 годы) — за разработку прогрессивных способов получения хромсодержащих продуктов, обеспечивших их многотоннажное производство
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1980, 1986)
 Заслуженный изобретатель РСФСР (1979)
 медали

Из библиографии 
 Термодинамические свойства веществ : Справочник / В. А. Рябин, М. А. Остроумов, Т. Ф. Свит. — Ленинград : Химия. Ленингр. отд-ние, 1977. — 389 с.; 22 см.
 Неорганические соединения хрома : Справочник / [Сост. В. А. Рябин, М. В. Киреева, Н. А. Берг и др.]. — Л. : Химия : Ленингр. отд-ние, 1981. — 207 с. : ил.; 22 см

 Диссертации
 Рябин, Виктор Афанасьевич. Исследование процесса окислительной прокалки хромитовых шихт : диссертация … кандидата технических наук : 05.00.00. — Свердловск, 1962. — 108 с. : ил.
 Рябин, Виктор Афанасьевич. Исследование процессов окислительного обжига хромитовых шихт и гидропереработки хроматных спеков : диссертация … доктора технических наук : 05.00.00. — Свердловск, 1970. — 358 с. : ил.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Уральского технического университета
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)